Comitatul Coos sau Coos County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii:

 Coös County, New Hampshire 
 Coos County, Oregon